Lasky ist der Familienname folgender Personen: 

 Jesse L. Lasky (1880–1958), US-amerikanischer Filmproduzent
 Kathryn Lasky (1944), US-amerikanische Schriftstellerin
 Louis Lasky, US-amerikanischer Blues-Sänger und -Gitarrist
 Melvin Lasky (1920–2004), US-amerikanischer Publizist
 William R. Lasky (1921–1985), US-amerikanischer Filmproduzent und Regieassistent

Lasky (Ort) (kyrillisch Ласки) ist auch der Name eines Dorfes in der Ukraine

Siehe auch:
 Laski